Апостоли́дис () — греческая фамилия. Известные носители:
 Апостолидис, Апостолос (в монашестве Иоаким; 1883—1962) — епископ Константинопольской и Элладской православных церквей.
 Апостолидис, Александрос (в монашестве Павел; род. 1963) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Драмский (с 2005).
 Апостолидис, Евангелинос (в монашестве Софоклис; 1807—1883) — университетский преподаватель, библиотекарь и лексикограф.
 Апостолидис, Игор (род. 1969) — греческий хоккеист и тренер.
 Апостолидис, Илия (в монашестве Анатолий; 1893—1976) — митрополит Православной церкви в Америке.
 Апостолидис, Иоаннис (в монашестве Феолог; род. 1967) — епископ Элладской православной церкви; митрополит Серронский и Нигритийский.
 Апостолидис, Кириакос (род. 1946) — греческий футболист.